Der Badminton-Europapokal 2022 (englisch Badminton European Club Championships 2022) war die 43. Auflage des Wettbewerbes. In der Saison 2020 und 2021 wurde der Wettbewerb aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht ausgetragen. Der Wettbewerb fand vom 28. Juni bis 2. Juli 2022 im polnischen Białystok statt. Russische Vereine waren nicht zugelassen, deutsche Teilnehmer waren auch nicht am Start.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Finalrunde

Weblinks 
 https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=2D609F79-6ABF-41FD-AECF-175FC4364F57

2022
Europapokal 2022
Europapokal 2022